La magistratura di sorveglianza è il settore della magistratura italiana la cui funzione è quella di sorvegliare sulla esecuzione della pena inflitta con sentenza di condanna penale irrevocabile.

Ad essa appartengono:

il Magistrato di sorveglianza
il Tribunale di sorveglianza

Pagine correlate 
Magistratura italiana